Jak Jones (ur. 29 lipca 1993 w Walii) – walijski snookerzysta.

Kariera zawodowa 
Jak Jones w gronie profesjonalistów grywa od 2010 roku, dzięki zwycięstwu w tym właśnie roku w snookerowych mistrzostwach Europy do lat 19.

Sezon 2010/2011 
W kwalifikacjach do turnieju Shanghai Masters 2010 odpadł już w pierwszej rundzie, przegrywając z Zhangiem Andą 4-5.

Statystyka zwycięstw

Amatorskie 
 European Under 19 Snooker Championship, 2010

Linki zewnętrzne 
 Jak Jones – profil w serwisie www.147.com.pl 
 
 Profil na Pro Snooker Blog

Walijscy snookerzyści
Urodzeni w 1993